Xás do Império Sassânida

  — xá sassânida do 
  — xá sassânida do 
  — xá sassânida do 
  — xá sassânida do 
  - xá sassânida do 
  — xá sassânida do 

 Dignitários do Império Sassânida

 Hormisda (pai do escriba Hormisda) — escriba chefe sob Sapor I
 Hormisda (dabir) — escriba sob Sapor I
 Hormisda (arquigramateu) — escriba chefe sob Sapor I
 Hormisda (filho de Vararanes I) — nobre persa filho de Vararanes I
 Hormisda (filho de Hormisda II) — nobre persa filho de Hormisda II
 Hormisda (procônsul) — nobre persa neto de Hormisda II
 Hormisda (prefeito pretoriano) — oficial romano do 
 Hormisda (vitaxa) — oficial persa do 

 Outros

 Papa Hormisda — patriarca de Roma no 

Desambiguações de antropônimos